Prkno je obecně dlouhý plochý předmět zhotovený ze dřeva. Může se jednat o:

prkno – dřevěné řezivo, které obvykle slouží jakožto stavební materiál 
jeho zvláštní typem je pak krajinové prkno
rýsovací prkno – pracovní plocha užívaná při rýsování
skokanské prkno – sportovní zařízení pro skoky do vody (někdy též bazénové prkno)
snowboardové prkno – sportovní náčiní pro snowboard
surfovací prkno – sportovní náčiní pro windsurfing
žehlicí prkno – pracovní pomůcka používaná při žehlení

příjmení osob
Emanuel Prkno – český trampský písničkář

jiné významy
Prkna, která znamenají svět – jsou zde myšlena divadelní prkna, z nichž kdysi byla vyrobena podlaha divadelního jeviště, přeneseně pak divadlo jako takové